Дэвид Гамильтон Кох (, 3 мая 1940, Уичито, штат Канзас, США — 23 августа 2019) — американский бизнесмен и инженер, миллиардер.

Биография 
Родился в семье основателя Koch Industries Фреда Коха. Помимо Чарльза, у него ещё двое братьев —  и Уильям. До конца жизни являлся совладельцем и исполнительным вице-президентом Koch Industries.

Дэвид получил технологическое образование, стал магистром химической технологии. Очень увлекался баскетболом, но его ожидала отнюдь не спортивная карьера. Так, в 30 лет он начал работать в Koch Industries, а через девять лет уже получил должность президента Koch Engineering. Компания мирно развивалась благодаря усилиям братьев, но после смерти их отца в семье наступил настоящий кризис. Двое братьев Билл и Фредерик активно протестовали по поводу того, что Чарльз пытается прибрать все управление семейным делом в свои руки. В 1980 году они предприняли попытку что-либо изменить, но тут на защиту Чарльза встал Дэвид, и им вдвоем через три года удалось выкупить акции своих братьев, а также других акционеров, выложив за них 1,3 миллиарда долларов. Это была поистине астрономическая сумма, но эта сделка стала первой на счету побед Чарльза и Дэвида.

Братья с самого начала активно взялись за расширение границ деятельности своей компании. Если раньше Koch Industries традиционно ассоциировалась с энергетическим сектором, то сейчас компания позиционирует свою деятельность, как переработку сырья. Братья инвестируют в отрасли нефтепереработки, производство удобрений, полимеров, волокон, лесопроизводство, выпуск потребительских товаров.

Братья активно участвовали в политической жизни, финансировали политические акции, политические фигуры, поддерживали массовые выступления консервативного направления. В частности, братья Кох организовали и финансировали одну из самых массовых лоббистских групп консервативного направления «Американцы за процветание». Миллионы долларов Кохи вложили в исследования, призванные опровергнуть теорию о том, что человечество своей деятельностью вызывает глобальное потепление. Дэвид Кох поддерживал программы научных исследований и образовательные программы в Институте гуманитарных исследований Университета Джорджа Мэйсона. Состояние братьев Дэвида и Чарльза Кохов оценивалась в общей сумме около ста миллиардов долларов. История бизнес-успеха братьев неразрывно связана с компанией Koch Industries, развитием которой они и занимаются совместно.

Реинвестиция доходов компании достигает 90 %, каждый год братья вкладывали в свой бизнес огромные средства, и в 2012 году выручка компании составила около 115 миллиардов долларов.

На президентских выборах 1980 года Дэвид баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.

1 февраля 1991 года был одним из 83 пассажиров авиалайнера Boeing 737 авиакомпании USAir, потерпевшего катастрофу в аэропорту Лос-Анджелеса. Во время эвакуации Дэвид Кох получил несколько ожогов, но остался жив.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Академии Дирфилда
Предприниматели США
Миллиардеры США
Члены Республиканской партии США
Кандидаты в вице-президенты США
Выжившие в авиакатастрофах
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института